Goossens ist der Familienname folgender Personen:
 Carry Goossens (* 1953), belgischer Schauspieler und Komödiant
Constant Goossens (* 1937), belgischer Radrennfahrer
 Daniel Goossens (* 1954), französischer Comiczeichner
 Eugeen Goossens (* 1942), belgischer Comiczeichner

 Hanne Goossens (* 1992), belgische Schachspielerin
 Jan Goossens (* 1930), belgischer Philologe
 Jean-Maurice Goossens (1892–1965), belgischer Eishockeyspieler
 John Goossens (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Josse Goossens (1876–1929), ein deutscher Maler
 Kobe Goossens (* 1996), belgischer Radrennfahrer
 Laurens Goossens (1898–1979), deutsch-niederländischer Maler, Grafiker und Kunstlehrer
 Léon Goossens (1897–1988), englischer Oboist
 Marc Goossens (* 1969), belgischer Automobilrennfahrer
 Marie Goossens (1894–1991), englische Harfenistin
 Michaël Goossens (* 1973), belgischer Fußballspieler
 Hermine Goossens (Minnie Goossens; 1878–1968), Bildhauerin und Keramikerin
 Peter Goossens (* 1964), belgischer Koch
 Pierre-Lambert Goossens (1827–1906), belgischer Kardinal
 Ray Goossens (* 1924), belgischer Comiczeichner
 Roland Goossens alias Gos (* 1937), belgischer Comiczeichner, siehe Gos (Comiczeichner)
 Sidonie Goossens (1899–2004), englische Harfenistin
 Zita Goossens (* 2000), belgische Hochspringerin 

Siehe auch:
 Mount Goossens, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika